Ibiúna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibiúna (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Ibiúna (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar